Kezia другий студійний альбом канадської групи Protest the Hero, який був випущений 30 серпня 2005 року.

Треклист 
 No Stars Over Bethlehem - 3:48
 Heretics & Killers - 3:09
 Divinity Within - 4:32
 Bury the Hatchet - 3:23
 Nautical - 2:57
 Blindfolds Aside - 5:59
 She Who Mars the Skin of Gods - 3:51
 Turn Soonest to the Sea - 6:21
 The Divine Suicide of K. - 5:10
 A Plateful of Our Dead - 4:29

Джерела 
 Kezia  Allmusic
 Kezia  last.fm

Альбоми Protest the Hero
Англомовні музичні альбоми
Альбоми канадських виконавців
Музичні альбоми 2005